Csehország
 Veselé, település a Děčíni járásban
 Szlovákia
 Vígvár (1899-ig Veszele, szlovákul Veselé), település a Nagyszombati kerület Pöstyéni járásában